Les Globidensini constituent une de tribu éteinte de mosasaurinés, un groupe diversifié de squamates marins du Crétacé supérieur et qui ont été retrouvés en Amérique du Nord, Europe, Afrique et en Asie.

La tribu comprend les genres Globidens (de loin le genre le mieux étudié), Harranasaurus, Carinodens et Igdamanosaurus.

Description 

Globalement, les Globidensini étaient des mosasaures de taille moyenne, Globidens atteignant environ les 6 mètres de long. Les dents de Globidens, Carinodens et Igdamanosaurus diffèrent de celles de tous les autres mosasaures en ce qu'elles sont très robustes et globulaires. La plupart des genres de mosasaures ont des dents acérées adaptées pour saisir des proies molles et glissantes comme certaines espèces de poissons et de céphalopodes comme les ammonites. Bien que certains soient clairement capables d’écraser les coquilles des proies blindées, aucun n’était aussi spécialisé que Globidens et ses proches, qui combinaient des crânes robustes et puissants avec des dents semi-sphériques capables d’écraser les coquilles d’animaux comme les ammonites, les bivalves et les petites tortues.

Voir aussi 
 Prognathodontini
 Mosasaurinae
 Mosasauridae

Liens externes

Notes et références 

 

Mosasauridae
Diapside marin préhistorique
Diapside préhistorique (nom scientifique)
Diapside du Crétacé supérieur
†
Taxon fossile décrit en 1967